Der Skisprung-Weltcup 1985/86 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1985/86) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 7. Dezember 1985 und dem 23. März 1986 an 19 verschiedenen Orten in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Weltcup bestand aus 25 Einzelwettbewerben, die alle wie geplant durchgeführt werden konnten. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der finnische Titelverteidiger Matti Nykänen, es war sein dritter Sieg insgesamt, auf dem zweiten und dritten Platz folgten die beiden Österreicher Ernst Vettori und Andreas Felder. Die Nationenwertung gewann Österreich vor dem im Vorjahr siegreichen Team aus Finnland und Norwegen.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen 
Weltcuppunkte wurden für die Plätze 1 bis 15 vergeben (Platz 1 = 25 Punkte, Platz 2 = 20 Punkte, Platz 3 =15 Punkte, von Platz 4 bis 15 absteigend 12 Punkte bis 1 Punkt). Es gab Streichresultate. Dazu wurde die Saison in zwei Saisonhälften aufgeteilt. Von den Wettbewerben im Dezember und Januar wurden nur die fünf besten Ergebnisse eines Athleten gewertet. Von den Wettbewerben im Februar und März wurden die sechs besten Ergebnisse eines Athleten gewertet, wobei von den drei Wettbewerben in der Schweiz (St. Moritz, Gstaad, Engelberg) maximal zwei, von allen Wettbewerben der zweiten Saisonhälfte vor dem Saisonfinale in Planica maximal fünf Wettbewerbe gewertet wurden.

Für die Nationenwertung wurden alle Punkte berücksichtigt (keine Streichresultate).

Punkte, die einem Springer als Streichergebnis abgezogen wurden, sind gegebenenfalls in Klammern angegeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1985/86
1985/86